This Is War kan verwijzen naar de volgende muziekstukken: 
This Is War (album), een studioalbum van 30 Seconds to Mars
This Is War (single), een single van dit album

Homoniem muziekstuk